Антаков — фамилия; имеет женскую форму Антакова.
 Антаков, Владимир Ильич (1957—2011) — советский хоккеист на траве, участник Олимпийских игр, мастер спорта международного класса.
 Антаков, Игорь Иванович — российский физик, лауреат Государственной премии СССР.